Всеобщие выборы в Гватемале прошли 9 сентября (парламентские и 1-й тур президентских) и 4 ноября 2007 года (2-й тур президентских). На них избирались президент Республики, 158 депутатов Конгресса и 332 мэра муниципалитетов. На президентских выборах победу одержал Альваро Колом Кабальерос от партии Национальный союз надежды. Национальный союз надежды также одержал победу на парламентских выборах, получив 48 из 158 мест Конгресса.

Явка на выборах составила 60,5% в 1-м туре и 48,3% во 2-м туре.

Предвыборная кампания
В выборах приняло участие 15 партий, из которых только Фронт за демократию не выставил своего кандидата на президентских выборах. В первом туре ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Во второй тур вышли Альваро Колом Кабальерос от Национального союза надежды и Отто Перес Молина от Патриотической партии. Кандидат Великого национального альянса Алехандро Джамматтеи был лишь третьим и во 2-м туре Альянс отказался от поддержки кого-либо из кандидатов.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы 

1 На выборах 2003 года Патриотическая партия входила в Великий национальный альянс, который на выборах 2007 года стал партией.

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
2007 год в Гватемале
Сентябрь 2007 года
Ноябрь 2007 года